Krakowiany peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Krakowiany, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Krakowiany, village de la voïvodie de Mazovie
 Krakowiany, village de la voïvodie de Poméranie occidentale